

Cinema 
 Soft Money – film del 1919 diretto da Hal Roach e Vincent Bryan
 Soft Money – film del 2005 diretto da Richard W. Haines

Musica 
 Soft Money – album di Jel del 2006